Бахтияр:

  — мужское имя.
 Бахтияр — фамилия. Известные носители:
 Бахтияр, Теймур (1914—1970) — иранский государственный деятель.
 Бахтияр, Хишам (1941—2012) — глава регионального командования Службы национальной безопасности партии Баас, генерал.
 Бахтияр, Шапур (1914—1991) — иранский политик, последний премьер-министр монархического Ирана.
 Другое
 «Бахтияр» — азербайджанский советский фильм, 1942 год.
 «Бахтияр» — азербайджанский советский фильм, 1955 год.
 Бахтияр — деревня, Атнинский район, Татарстан, Россия.

См. также 
 
 Bahh Tee